Camille Prigent (1997) – kayakista francese
 Christophe Prigent (1956) – kayakista francese
 Denez Prigent (1966) – cantautore francese
 François Prigent (1911-1986) – politico francese
 François Tanguy-Prigent (1909-1970) – politico francese
 Jean-François Prigent (1944-2009) – calciatore francese
 Jean-Yves Prigent (1954) – kayakista francese
 Loïk Le Floch-Prigent (1943) – ingegnere e dirigente francese
 Marie-Françoise Prigent (1961) – kayakista francese
 Robert Prigent (1910-1995) – politico francese
 Yves Prigent (1993) – canoista francese